Ряхо́вский — русская фамилия. 

Известные носители:
 Ряховский, Борис Петрович (род. 1937) — прозаик, сценарист, член Союза писателей Москвы.
 Ряховский, Василий Дмитриевич (1897—1951) — русский писатель, ученик Максима Горького.
 Ряховский, Владимир Тихонович (род. 1947) — советский игрок в хоккей с мячом, футболист. Тренер.
 Ряховский, Олег Анатольевич (род. 1933) — советский легкоатлет, прыгун тройным.
 
 Ряховский, Юрий Васильевич (1923—2006) — художник и писатель, сын В. Д. Ряховского.

Ряхо́вская:
 Ряховская, Антонина Николаевна (род. 1955) — ректор, доктор экономических наук, профессор.